est la formule brute de plusieurs isomères.

 Glucosamine
 N-acétylgalactosamine, numéro CAS 
 N-acétylglucosamine, numéro CAS